

Geografia 
 Regno Unito

 Isola di Sheppey – isola del Kent
 Sheppey – fiume del Somerset

Letteratura 
 Sheppey – opera teatrale di William Somerset Maugham

Sport 
 Sheppey Football Club – squadra di calcio dell'isola di Sheppey